Сучу — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Сучу, Василе (1942—2013) — румынский профессиональный футболист, который играл на позиции вратаря.
 Сучу-де-Сус — археологическая культура среднего бронзового века.
 Сучу — остров на Амуре вблизи села Мариинского